Иудеи-христиане, иудеохристиане, иудейско-христианская секта, и иногда также христиано-иудеи — ранние христиане, вышедшие из еврейских общин, продолжавшие и после принятия христианства соблюдать основные предписания иудаизма.

Включение гоев в ряды христиан привело к отдалению иудейского христианства как от православного христианства, так и от основного течения иудаизма. В Иерусалимском соборе в 49 г. было принято апостольское постановление о необязательности обрезания для принятия крещения, а также об отказе от жертвоприношений в храме и во время левирата. Часть иудеев, которые верили в Христа, но не собирались отказываться от соблюдения иудейских законов, стали называть эбионитами. Считается, что эбиониты имели собственную версию Евангелия, называемую Евангелие от евреев.

Христианство воспринималось иудеями как одно из многих мессианских движений внутри иудаизма. Соответственно, первые последователи Христа были в основном евреями, рассматривавшими новое учение как часть иудаизма. Иудео-христиане считали себя иудеями и, помимо крещения и веры в то, что Иисус был Мессией, исполняли заповеди иудаизма (кашрут, обрезание, соблюдение Шаббата и др.), а также видели в Иерусалимском Храме свой религиозный и духовный центр. Критика Иисусом Христом того, что происходило в Бейт а-Микдаше, не отрицала значения  Иерусалимского Храма в качестве духовного центра, а касалась деяний людей в нём (например, денежных менял). Римляне считали, что иудео-христиане (а позже и сами христиане) являются только одним из течений или даже сект внутри иудаизма. Запреты и разрешения, касавшиеся иудеев, распространялись и на иудеев-христиан.

До апостола Павла и изменений, произведённых им в основах веры, разница между иудаизмом и христианством была погрешной, и поэтому были иудеи, которые определяли себя учениками Иисуса из Назарета (назареи, назаряне, или назореи), и всё же считали себя иудеями, также ближайшее окружение видело в них иудеев. Иудео-христиане вначале рассматривали в качестве кандидатов для присоединения к их вере только иудеев, однако с течением времени, идея назареев понравилась неиудеям (в основном представителям эллинистической культуры) и они захотели присоединяться к новому религиозному учению. Когда неиудеи пожелали присоединиться, начали всплывать вопросы по поводу двух основных тем — соблюдения кашрута и обрезания.

Среди иудео-христиан выделялись эбиониты, считавшие, что заповедям иудаизма должны следовать все христиане, и умеренные, назареи в узком смысле, считавшие заповеди Ветхого Завета обязательными лишь для евреев-христиан.

Разделение между раввинистическим иудаизмом и христианством началось внутри иудейско-христианской общины ещё в при двенадцати апостолах и усиливалось в течение I и II вв., до тех пор, пока две общины полностью не разошлись в III в. Это был медленный процесс, связанный с достижением компромисса по поводу соблюдения иудаистских заповедей со стороны иудео-христиан в пользу незначительного приёма иноплеменников в общину. Процесс разделения между мессианской группой и центральными течениями в иудаизме закончился окончательно с принятием христианства в качестве государственной религии Римской империи в 325 году, но также важной вехой развития данного процесса было принятие армянами в 301 году христианства в качестве государственной религии, став тем самым первым государством принявшим христианство.

Иудео-христианские общины продолжали существовать по крайней мере до VII в. Существуют отрывки информации о существовании иудео-христиан в Земле Израиля и её окрестностях (в основном в Антиохии) в течение V и VI вв., однако нет информации об этих общинах после арабского завоевания. Согласно общепринятому мнению, большинство из них ассимилировалось с сирийскими церквями: мелькитскими церквями, с антиохийской церковью, со сирийской ортодоксальной церковью. Сирийская церковь Малабара также заявляет об иудео-христианских корнях общины. Кроме того, были секты наподобие атинган, у которых, возможно, были корни из иудео-христианских общин.

См. также 
 Иудеохристианские евангелия
 Иудеохристианство

Примечания

Ссылки 
 
 Владислав Нагирнер. Еврейские корни Книги "Деяния апостолов": комментарий. Днепр: Середняк Т.К., 2018 - ISBN 978-617-7696-48-2

Иудеохристианство
Мессианский иудаизм
Раннее христианство
Христианство в Римской империи
Суббота в христианстве